Das englische Wort Marksman (Scharfschütze) bezeichnet
 ein britisches Flugabwehrsystem, siehe Marksman (Flugabwehr)
 eine britische Kriegsschiffsklasse, siehe Marksman-Klasse

Siehe auch:
 The Marksman